De Anhangueridae zijn een groep pterosauriërs die behoren tot de Pterodactyloidea.

In 1985 werd door Diogenes de Almeida Campos en Alexander Kellner een familie Anhangueridae benoemd om Anhanguera een plaats te geven.

In 2003 gaf Kellner een exacte definitie als clade, monofyletische afstammingsgroep: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Anhanguera blittersdorffi en Tropeognathus mesembrinus, en al zijn afstammelingen. Kellner gaf deze drie synapomorfieën, gedeelde nieuwe eigenschappen: de kam op de premaxilla is beperkt tot het voorste deel van de schedel; het voorste uiteinde van de premaxilla is iets verbreed (maar niet lepelvormig zoals bij Gnathosaurus); de kam op het dentarium van de (vooraan samengegroeide) onderkaken is kort en lemmetvormig.

Binnen de analyse van Kellner zijn de Anhangueridae de zustergroep van Ornithocheirus binnen de Pteranodontoidea. Brian Andres gaf ze in 2008 ongeveer dezelfde positie maar nu als zustergroep van Lonchodectes. Binnen een traditionele taxonomie worden de leden van de groep wel als onderfamilie Anhanguerinae in de familie Ornithocheiridae geplaatst.

De Anhangueridae zijn vooral bekend van de Santanaformatie in Brazilië en hebben enkele van de beste fossielen opgeleverd die ooit van pterosauriërs gevonden zijn. De oudste bekende vormen stammen uit het Albien van het Krijt, de jongste uit het Cenomanien van dezelfde periode. Het gaat om middelgrote soorten met een typische korte kam voor op de snuit, geplaatst tegenover een in vorm overeenkomende kam onderaan de onderkaken.

Pterosauriërs